Jevgeni Popov (veldrijder) - (1984) Russisch veldrijder
Jevgeni Popov (schrijver) - (1946) Russisch schrijver
Jevgeni Popov (bobsleeër)
Jevgeni Popov (journalist)